

Муніципалітети у Франції 
 Саян () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Саян () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Саян () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Саян — село у Воєводині, округ Північно-Банатський, община Кікинда

Інше 
Саяни